Ла Ферија има више значења:

 Ла Ферија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ферија (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ферија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ферија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ферија, Хуан Карденас Р. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ферија (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ферија (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику